

Bilješke 
NK Radnik Karlovac odustao od natjecanja nakon jesenskog dijela prvenstva

Izvori 

 NK Kupa: natjecanja 

1965-66
Karlovac